Reprise (franz. Wiederaufnahme) steht für:
 Reprise (Musik), Wiederholung eines Formteils eines Musikstücks 
 Reprise (Musical), Wiederholung einer Musiknummer im Musical
 Reprise, veraltet für das Wiederholungszeichen in der Musik; siehe Wiederholungszeichen (Notenschrift)
 Reprise, Kopie eines Kunstwerks durch den Künstler selbst; siehe Kopieren (Kunst)
 Reprise, Wiederholung eines Kinofilms Monate oder Jahre nach dem Filmstart; siehe Kino#Kinotypen
 Reprise, Originaltitel des norwegischen Films Auf Anfang, 2006
 Reprise Records, eine US-amerikanische Plattenfirma
 Reprise Software, eine US-amerikanische Softwarefirma

Siehe auch: